Пулккинен () — финская фамилия.

Известные носители:
 Пулккинен, Ари (род. 1982) — финский композитор и музыкант.
 Пулккинен, Кати (род. 1975) — финская лыжница.
 Пулккинен, Теему (род. 1992) — финский хоккеист, правый нападающий.